Naugard ist die deutsche Bezeichnung für:

 deutscher Name der Stadt Nowogard in Hinterpommern
 Landkreis Naugard
 Nowogardek, ein Ort in Hinterpommern, bis 1945 Naugard, Kreis Kolberg-Körlin,
 Weliki Nowgorod, eine Stadt in Russland, oft auch als älteste Stadt Russland bezeichnet, in historischen deutschen Quellen und zur Zeit der deutschen Okkupation im Zweiten Weltkrieg auch Naugard (bzw. Navgard) genannt.